Localidades
 Whitewater (Indiana)
 Whitewater (Kansas)
 Whitewater (Missouri)
 Whitewater (Wisconsin)
 Município de Whitewater (Ohio)

Outros usos
 Rio Whitewater, em Indiana, Estados Unidos